La Fabrika Zvezd (en , Fabrika zviozd) est une émission musicale de la télévision russe pour promouvoir de jeunes interprètes. Elle arrive sur la première chaine russe, Pervi Kanal, dès 2002 sous la responsabilité d'Endemol. La cinquième émission du projet est connue comme « la fabrique des étoiles d'Alla Pougatcheva », puisque la chanteuse en est l'animatrice vedette. La « Fabrika Zvezd 6 » est présentée par Victor Drobych en 2006. Le , la « Fabrika Zvezd 7 » a démarré sous la conduite de Konstantin et de Valérie Meladze pour se terminer le . Il y a eu deux saisons Guest Star en 2011 intitulé "Fabrika Zvezd. Vozvratchenié" et en 2012, "Fabrika Zvezd. Rossia-Oukraïna". La saison 8 est toujours attendue avec impatience en Russie, et par défaut, les Russes regardent la Fabrika Zvezd Oukraïna, émission sœur.

Histoire 

La « Fabrika Zvezd » (littéralement « Fabrique des Étoiles ») est la version russe de l'émission de télévision qui a déjà remporté un grand succès ailleurs, Star Academy, produite par la société Endemol. L'idée du projet appartient à la société espagnole « Guest Music », dont « Endemol » est une filiale. Cependant, la France est devenue le premier pays qui a mis en place ce programme, le . Deux jours après sa diffusion en France, Star Academy est sortie en Espagne sous le nom d'. Dès lors, cette émission a commencé à se répandre dans plusieurs pays, y compris en Russie à partir de 2002. À présent « la Fabrique des étoiles » y occupe la deuxième place en popularité, après l'autre émission de télé-réalité « Big Brother ». Ce projet a gagné la reconnaissance sur les marchés non seulement européen, mais aussi indien, ainsi que dans les pays arabes et les États-Unis.

Règles du jeu 

Avant l'émission proprement dite, a lieu l'audition, pendant laquelle le jury examine des milliers de candidatures. Pour choisir les participants, on prend en considération les capacités vocales, l'apparence, la plastique, la valeur artistique. À la fin de l'audition, il ne reste qu'une vingtaine de candidats (saison 1 et 6 : 17 personnes ; saison 2 et 3 : 16 personnes ; saison 4 et 5 : 18 personnes ; saison 7 : 20 personnes). Les élèves vivent à « la maison des étoiles », où tout se passe sous le regard des caméras 24 heures sur 24. Il n'est pas permis aux participants d'avoir des téléphones mobiles. De même il leur est interdit de répondre aux lettres d'admirateurs. Les participants du projet doivent suivre chaque jour des cours notamment de chorégraphie, chant, théâtre, fitness, psychologie et d'autres disciplines. En plus des études principales, des cours spécifiques permettent aux élèves d'apprendre les bases du métier de star du show-business russe et international. Il y a aussi des cours de cuisine. Tout au long de la semaine, sur la première chaine de télévision (Pervi Kanal), des « Journaux de la maison des étoiles » sont diffusés. Et une fois par semaine (en général le vendredi soir ou le samedi après-midi (le dimanche pour la saison 7)), le concert officiel est diffusé, où les élèves qui ont été choisis interprètent la chanson qu'ils ont préparée et écrite pendant la semaine. D'habitude on invite aux concerts officiels des chanteurs et des chanteuses très connus en Russie, avec qui tous les élèves ont la possibilité de chanter. Tous les lundis, le conseil pédagogique de la « Fabrika Zvezd » désigne les trois élèves les moins bons de la semaine. La sélection est faite par les professeurs en fonction de l'estimation des progrès du travail original de chaque participant, ainsi que des résultats de leurs interventions aux concerts de la semaine. Le sort des sélectionnés se décide durant les concerts officiels. L'un d'eux est repêché par les téléspectateurs au moyen des votes par SMS. Un autre est repêché par ses camarades. Et le troisième quitte « la maison des étoiles » pour toujours. Cependant il arrive que le directeur ou le producteur musical décide que l'élève éliminé ait encore sa place au sein de la Fabrika Zvezd et décide de le garder grâce à son droit de veto (il y a deux ou trois droits de veto par saison). Dans ce cas la personne ne quitte le jeu que lors de la grande soirée. Le vainqueur du projet reçoit un contrat pour l'enregistrement d'un CD ou un autre prix similaire. Le projet dure environ trois mois. Un élève ne peut pas être nommé deux fois de suite, à l'inverse de ce qui se passe dans l'émission française, par exemple. Lors de la grande finale de la saison 7, dix élèves étaient encore en lice. En effet, pour la première fois, Dmitry Bikbaev et Yulia Parshuta (éliminés lors des précédentes semaines) ont réintégré la Fabrika en formant des groupes (BIS pour Dmitri Bikbaïev et In-Ian pour Ioulia Parchouta). Ainsi, les deux groupes représentaient seulement deux personnes ne laissant plus que six finalistes pouvant espérer gagner la Fabrika Zvezd.

Les professeurs 

Présentateur :
 Iana Tchourikova (saison 1 à 7)
 Alexandre Anatolievitch (saison 5)

Directeur : 
 Lina Arifoulina (saison 1 à 5)

Producteur : 
 Igor Polonsky (saison 1)
 Youry Axiouta (saison 6 à 7)

Producteur musical : 
 Igor Matvienko (saison 1 et 5)
 Maxime Fadeïev (saison 2 et 5)
 Alexandre Choulguine (saison 3)
 Igor Kroutoï (saison 4)
 Victor Drobych (saison 6)
 Konstantin et Valery Meladze (7)

Compositeur : 
 Igor Matvienko (saison 1 et 5)
 Maxime Fadeïev (saison 2 et 5)
 Alexandre Choulguine (saison 3)
 Igor Kroutoï (saison 4)
 Igor Nikolaïev (saison 4)
 Victor Drobych (saison 4 et 6)
 Konstantin et Valery Meladze (saison 7)

Professeur de chant : 
 Vladimir Korobka (saison 1 - 7)
 Marina Leonova (saison 3 - 7)
 Mikhaïl Boïarsky (saison 7)

Professeur d'expression scénique : 
 Rаssа Тоrnaü (saison 1)
 Alexandra Nikolaïeva (saison 1)
 Natalia Chtoda (saison 1)
 Faces Рулла (saison 4)
 Valéria Kovalzon (saison 2, 3, 5 et 6)

Chorégraphe : 
 Egor Droujinine (saison 1 à 3)
 Alla Doukova (saison 4)
 Sergueï Mandrik (saison 5 à 7)

Professeur de théâtre : 
 Herman Sidakov (saison 1 à 3)
 Youry Mazikhine (saison 4)
 Dmitry Brousnikine (saison 6)
 Nina Tchoussova (saison 7)

Professeur de fitness : 
 Olga Sloutsker (saison 1 à 6)

Professeur de tenue (étiquette) :
 Alla Boudintskaïa (saison 2)

Psychologue : 
 Vladimir Latychev (saison 1)
 Lia Tchakaberia (saison 2 à 6)
 Andreï Kourpatov (saison 7)

Styliste : 
 Alexandre Chevtchouk (saison 1, 5 et 7)
 Nikita Naguibine (saison 2)

Metteur en scène : 
 Lina Arifoulina (saison 1 et 5)
 Andreï Sych±v (saison 6 et 7)

Candidats de la Fabrika Zvezd 1 (2002) 

 Pavel Artemiev (groupe Korni)
 Konstantin Doudoladov
 Sati Kazanova (groupe Fabrika)
 Mikhaïl Grebenchikov
 Alexandre Berdnikov (groupe Korni)
 Guera Touzikov
 Aleksandra Savelyeva (groupe Fabrika)
 Chérif Mousa
 Janna Tcheroukhina
 Alexandre Astachenok (groupe Korni)
 Nikolaï Bourlak
 Alexeï Kabanov (groupe Korni)
 Anna Koulikova
 Irina Toneva (groupe Fabrika)
 Ekaterina Chemiakina
 Ioulia Boujilova
 Maria Alalykina (ancienne membre du groupe Fabrika)

Candidats de la Fabrika Zvezd 2 (2003) 

 Polina Gagarina
 Elena Terleïeva
 Elena Temnikova
 Ioulia Savitcheva
 Evguenia Rasskazova
 Kristian Leinich
 Marianna Belezkaïa
 Maria Rjevskaïa
 Alexeï Semenov
 Mikhaïl Rechetnikov
 Pier Narciss
 Dmitri Astachenok
 Irakli Pirjalava
 Ioulia Volkova
 Gennadi Lagoutine
 Dmitri Praskovine

Candidats de la Fabrika Zvezd 3 (2004) 

 Irina Ortmann (groupe Tutsi)
 Nikita Malinine
 Macha Vebber (groupe Tutsi)
 Ioulia Mikhalkhik
 Roamn Barsoukov (ancien membre du groupe KGB)
 Nikolaï Slitchenko
 Svetlana Svetikova
 Alexandre Kireïev (ancien membre du groupe KGB)
 Rouslan Kourik
 Irina Jelnova
 Anastasia Kraïnova (groupe Tutsi)
 Xenia Valeïeva
 Dmitri Goloubev (ancien membre du groupe KGB)
 Oleg Dobrinine
 Lessia Iaroslavskaïa (groupe Tutsi)
 Sofia Kouzmina

Candidats de la Fabrika Zvezd 4 (2004) 

 Irina Doubzova
 Timati (ancien membre du groupe Banda)
 Natalia Korchounova
 Ivan Bréoussov
 Alexandre Breslavski (ancien membre du groupe Banda)
 Anton Zatsepin
 Xenia Larina
 Anastasia Kotchetkova (ancienne membre du groupe Banda)
 Nadejda Igochina
 Natalia Polianskaïa
 Victoria Bogoslavskaïa
 Evguenia Volkonskaïa
 Iouri Titov
 Stas Pjecha
 Anton Iampolski
 Ratmir Chichkov (ancien membre du groupe Banda)
 Alex

Candidats de la Fabrika Zvezd 5 (2005)

Fabrika Zvezd 6 (2006) 

La Fabrika Zvezd 6 a débuté le  et s'est terminée le  de la même année. Parmi les candidats les plus célèbres aujourd'hui, on peut compter Dmitri Koldoun, Sogdiana, le groupe Tchelsi et Zara.

Fabrika Zvezd 7 (2007)

Fabrika Zvezd. Vozvrachtcheniè (2011) 

Comme pour la Fabrika Zirok, version ukrainienne du projet Fabrika Zvezd, la Russie lance le projet « Fabrika Zvezd. Vozvrachtcheniè » (Littéralement : Fabrika Zvezd. Le retour) qui permet aux anciens participants de revenir dans la compétition. Le projet commence le .

 Vert : Nommés de la soirée soumis aux votes du public la semaine suivante
 Orange : Troisième nommé repêché par le jury
 Rouge : Éliminé

Fabrika Zvezd. Rossiya-Ukraina (2012) 

Le  a débuté la « Fabrika Zvezd. Rossiya-Ukraina » (Littéralement : Fabrique d'étoiles. Russie-Ukraine) qui va permettre a cinq anciens participants de la Fabrika Zvezd Rossiya et à cinq autres de la Fabrika Zvezd Ukraina de revenir dans la compétition et ainsi de voir quel participant sera le meilleur des meilleurs. Ce nouveau projet repousse à plus tard, encore une fois, la saison 8 tant attendue.

Les gagnants 

Fabrika Zvezd 1 (2002):
  — Pavel Artemiev
  — Sati Kazanova
  — Mikhaïl Grebenchtchikov

Fabrika Zvezd 2 (2003):
  — Polina Gagarina
  — Elena Terleeva
  — Elena Temnikova (membre du groupe Serebro depuis 2007)

Fabrika Zvezd 3 (2003):
  — Nikita Malinine
  — Alexandre Kireev
  — Youlia Mikaltchik

Fabrika Zvezd 4 (2004):
  — Irina Doubtsova
  — Anton Zatsepine
  — Stas Peka

Fabrika Zvezd 5 (2004):
  — Victoria Daïneko
  — Rouslan Massioukov
  — Natalia Podolskaïa et Mikhaïl Vesselov

Fabrika Zvezd 6 (2006):
  — Dmitry Koldoun
  — Arseniï Borodine
  — Zara

Fabrika Zvezd 7 (2007):
  — Anastasia Prikhodko
  — Mark Tischmann
  — In-Ian et Groupe Bis

Fabrika Zvezd. Vozvrachtcheniè (2011):
  — Victoria Daïneko
  — Tchelsi
  — Irina Dubtsova

Fabrika Zvezd. Rossiya-Ukraina (2012):
  —
  — 
  —

Les élèves devenus « star » en Russie à la suite de leur participation dans l'aventure 
Artiste
 Mikhail Grebenchtchikov (saison 1)
 Yulia Bujilova (saison 1)
 Polina Gagarina (saison 2)
 Marianna Beletskaya (saison 2)
 Yulia Savicheva (saison 2)
 Irakli (saison 2)
 Per Nartsiss (saison 2)
 Elena Terleeva(saison 2)
 Elena Temnikova (aujourd'hui dans le groupe Serebro)(saison 2)
 Evgeniya Rasskazova (saison 2)
 Svetlana Svetikova (saison 3)
 Yulia Mikhal'tchik(saison 3)
 Alexandre Kirrev (saison 3)
 Nikita Malinin (saison 3)
 Oleg Dobrinin (saison 3)
 Timati (saison 4)
 Aleksa (saison 4)
 Irina Dubkova (saison 4)
 Yuriï Titov (saison 4)
 Dominik Djoker (saison 4)
 Anton Zatselin (saison 4)
 Stas Reka (saison 4)
 Yulianna Karaulova (saison 5)
 Irsen Kudikova (saison 5)
 Natalia Podolskaya (saison 5)
 Victoria Daïneko (saison 5)
 Mikhail Veselov (saison 5)
 Elena Kaufman (saison 5)
 Aleksei Khvorostyan (saison 6)
 Sogdiana (saison 6)
 Olga Borodina (saison 6)
 Dmitri Koldoun (saison 6)
 Sabrika (saison 6)
 Zara (saison 6)
 Alexandra Gurkova (saison 6)
 Mila Kulikova (saison 6)
 Dakota (saison 7)
 Kornelia Mango (saison 7)
 Ekaterina Tsipina (saison 7)
 Natalia Tumshevitch (saison 7)
 Alekseï Svetlov (saison 7)
 Anna Kolodko (saison 7)
 Georgi Ivachtchenko (saison 7)
 Mark Tishman (saison 7)

Groupe 
 Korni (Корни)(saison 1)
 Fabrika (Фабрика) (saison 1)
 Tutsi (saison 3)
 KGB (saison 3)
 Banda (saison 4)
 Kuba (saison 5)
 Nétské (saison 5)
 Chelsi (saison 6)
 Ultraviolet (saison 6)
 In-Ian (saison 7)
 BIS (saison 7)

Russie
Émission de télévision produite en Russie